Тернов — фамилия и топоним.
 Тернов, Алексей Игоревич — советский и российский физик-теоретик
 Тернов, Игорь Михайлович — советский и российский физик-теоретик
 Тернова, Татьяна Ивановна — советский и российский врач, доктор медицинских наук.

Топонимы 
 Тернов — село в Жолковском районе Львовской области Украины.